Ямайка принимала участие в Летних Олимпийских играх 1980 года в Москве (СССР) в восьмой раз за свою историю, и завоевала три бронзовые медали. Сборную страны представляли 11 мужчин и 7 женщин.

20-летняя Мерлин Отти выиграла первую в своей карьере олимпийскую награду.

Медалисты

Ссылки 
 База МОК
 www.sports-reference.com 

Страны на летних Олимпийских играх 1980 года